Вакуловська Лідія Олександрівна (1926—1991) — радянська сценаристка, прозаїк, білоруська дисидентка, яку переслідували та цензурували у другій половині 1960-х років.
 Вакуловська Оксана Олександрівна (1897 — ?) — заслужений вчитель УРСР, депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.
жіночі форми прізвищ